Тойкинское сельское поселение — сельское поселение в Азнакаевском районе Татарстана (Россия).

Административный центр — село Тойкино.

В состав поселения входят 3 населённых пункта.

Населённые пункты 
 село Тойкино
 деревня Карамалы-Елга
 посёлок Камышлы-Куль

Население 
Численность населения Тойкинского сельского поселения — 494 человека.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Тойкинском сельском поселении

Муниципальные образования Азнакаевского района
Сельские поселения Татарстана